Estupiñán ist der Familienname folgender Personen:

 Ana María Estupiñán (* 1992), kolumbianische Schauspielerin
 Francisco Estupiñán, kolumbianischer Ökonom und Politiker
 Ítalo Estupiñán (1952–2016), ecuadorianischer Fußballspieler
 Javier Estupiñán (* 1984), kolumbianischer Fußballspieler
 Nelson Estupiñán Bass (1912–2002), ecuadorianischer Autor
 Óscar Estupiñán (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler
 Pervis Estupiñán (* 1998), ecuadorianischer Fußballspieler
 Víctor Estupiñán (* 1988), ecuadorianischer Fußballspieler